St. Petersburg Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 16–22 września 2019 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 248 665 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w Rosji
2019 w tenisie ziemnym